Армяно-татарская резня 1905—1906
 Резня армян в Баку (сентябрь 1918)
 Армянский погром в Баку (1990)